Stephane () steht für:

 in der griechischen Antike ein weiblicher Kopfschmuck (Kranz oder Krone), siehe Corona (Antike)
 ein antiker Ort an der Küste von Paphlagonien, siehe Stephane (Paphlagonien)

Stéphane ist:
 eine vor allem im französischsprachigen Raum verbreitete Form des Vornamens Stefan

Nachname folgender Personen:
 Auguste Stéphane (eigentlich Jean Auguste Étienne; 1863–1947), französischer Radsportler
 Idwig Stéphane (* 1944), belgischer Schauspieler
 Nicole Stéphane (geborene Nicole de Rothschild; 1923–2007), französische Schauspielerin und Regisseurin